Роллинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роллинс, Брианна — американская легкоатлетка, которая специализируется на дистанции 100 метров с барьерами.
  (1918—2008) — техасский адвокат и гражданский активист.

Псевдонимы 
 Джеймс Роллинс (настоящее имя Джеймс Пол Чайковски; род. 1961) — американский писатель.
 Сет Роллинс (настоящее имя Колби Лопес; род. 1986) — американский рестлер.
 См. также 
 Роллинз